Береславка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Береславка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Береславка — посёлок в Калачёвском районе Волгоградской области.

Украина 
 Береславка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.